Корок (пробка) — тканина рослин
 Корок (пробка) — затичка для посуду, трубок
 Корок — інша назва підбора
 Анальний корок — сексуальна іграшка
 Корок (Амоль) — село в Ірані

Див. також 
 Корковий клуб
 Коркове дерево
 Пробка
 Кірка (значення)

Примітки